Солине, Соліне

 Солине — населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі громади Босилєво.
 Солине — населений пункт у Хорватії, в Приморсько-Горанській жупанії у складі громади Добринь.
 Солине — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Жупа Дубровацька.
 Солине — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Млєт.
 Солине — населений пункт у Хорватії, в Задарській жупанії у складі громади Сали.

Див. також 
 Солоне